Heteropterygidae är en familj av insekter. Heteropterygidae ingår i överfamiljen Bacilloidea, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteropterygidae 102 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Heteropterygidae